Die maltesische Snooker-Meisterschaft ist ein Wettbewerb zur Ermittlung des Landesmeisters in der Billardvariante Snooker in Malta.

Geschichte 
Während es im English Billiards schon seit 1942 eine nationale Meisterschaft gab, wurde im Snooker erst ab 1947 jährlich ein Titel ausgespielt. Wilfred Asciak und Paul Mifsud erreichten in beiden Disziplinen mehrere Titel. Die erste Ausgabe 1947/48 gewann Lewis Pio Galea.

Titelträger 
Rekordsieger des Turniers ist Paul Mifsud mit 19 Titeln bei 22 Finalteilnahmen. Auf Platz 2 folgen mit je 13 Titeln Alfred (19 Finals) und Alex Borg (23). Berühmtester Sieger ist Tony Drago, der später mit Weltranglistenposition 10 der erfolgreichste Snookerspieler Maltas wurde.

Hinweis: Die Angaben sind ohne Gewähr, da es unterschiedliche Quellen mit widersprüchlichen Informationen gibt.

Rangliste

Quellen

Weblinks 
 Malta Amateur Championship bei CueTracker

Billardturnier in Malta
Nationale Meisterschaft (Snooker)
Erstveranstaltung 1947